Ма́ази, также Ма́аси () — деревня в волости Сааремаа уезда Сааремаа, Эстония. 

До административной реформы местных самоуправлений Эстонии 2017 года входила в состав волости Ориссааре. В ходе реформы местных самоуправлений с Маази была объединена деревня Лахекюла.

География 
Расположена в 46 километрах к северо-востоку от уездного и волостного центра — города Курессааре. Высота над уровнем моря — 5 метров.

Население 
По данным переписи населения 2011 года в деревне проживали 34 человека, все — эстонцы.

Динамика численности населения деревни Маази:

История 
Временем основания деревни считается середина XIV века.

В средние века Маази была административным центром .

В годы Второй мировой войны деревня была местом десантирования и боёв 3-го батальона 917-го, 1-го батальона 921-го стрелковых полков 249-й Эстонской стрелковой дивизии и подразделений 131-й стрелковой Ропшинской дивизии с частями вермахта 217 Infanterie-Division, Grenadier-Regiment 67, I Bataillon vom Regiment 323, I Bataillon vom Regiment 386. 10 августа 2014 года в Маази была проведена посвящённая 70-летию этих событий реконструкция боёв, в которой участвовало 180 реконструкторов и военная техника из военно-исторических клубов Эстонии, Латвии, Литвы, России, Белоруссии, Польши и Украины.

С 1920-х годов Маази являлся поселением, в 1977 году населённый пункт получил статус деревни.

Достопримечательности 
В деревне находится древнее орденское городище Маази (Маазилиннус или крепость Зонебург). Развалины орденского замка с бастионом и крепостным рвом внесены в Государственный регистр памятников культуры Эстонии.

Одним из древнейших корабельных остатков, найденных в Эстонии, является , обнаруженный в 1985 году в водах внешнего рейда крепости Зонебург, в проливе Вяйкевяйн.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Развалины орденского городища Мааси Visit Estonia.

Населённые пункты Эстонии
Сааремаа
Сааремаа (волость)